Пре́ки (; полное имя — Пре́драг Радоса́влевич (); 24 июня 1963 года, Белград, СФРЮ) — американский футболист и футбольный тренер сербского происхождения. Выступал на позиции полузащитника. Известен по выступлениям за «Канзас-Сити Уизардз» и национальную сборную США. Участник чемпионата мира 1998.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Преки воспитанник команды «Чукарички», в 1982 году подписал контракт с «Црвеной Цвездой». Летом 1985 года тренер футзального клуба «Тахома Старс» заметил Предрага на турнире в Белграде и предложил ему контракт. Преки переехал в США, где пять сезонов выступал за новую команду. Летом 1989 года он подал документы на получение американского гражданства, а также принял решение вернуться в большой футбол, чтобы получить шанс проявить себя на международном уровне. Сезон 1990 года Преки провел в шведском «Расслатсе». В августе того же года он перешёл в футзальный «Сент-Луис Сторм». В 1992 году он перешёл в английский «Эвертон». Сумма трансфера составила 100 тыс. фунтов. В Англии Преки был футболистом резерва и в основном выходил на замену, поэтому в 1994 году он вернулся в США, став игроком футзального «Сан-Хосе Гризлис». Вторая попытка закрепиться на туманном Альбионе была предпринята Предрагом летом того же года. Он перешёл в «Портсмут», но как и в первый раз Преки быстро вернулся в США.

Карьера в MLS 
В 1996 году с образованием MLS, Преки подписал контракт с лигой и вскоре стал футболистом клуба «Канзас-Сити Уизардз». Предраг быстро стал лидером команды. В 2000 году он помог клубу выиграть Кубок MLS. Также он является единственным футболистом дважды был признанным Самым ценным футболистом MLS. В 2001 году Преки перешёл в «Майами Фьюжн» и в своем единственном сезоне за клуб помог ему выиграть MLS Supporters’ Shield. В том же году он вернулся в «Канзас-Сити Уизардз» с которым выиграл Кубок Ламара Ханта. В 2005 году Преки завершил карьеру в возрасте 42 лет, забив в своем последнем матче гол.

Карьера в сборной 
В 3 ноября 1996 года в матче против сборной Гватемалы Преки дебютировал за сборную США. В 1998 году он принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Предраг был основным футболистом и сыграл во всех четырёх матча против сборных Кубы, Мексики, а в поединках против Коста-Рики и Бразилии забил победные мячи. Он помог национальной команде завоевать серебряные медали. В том же году Предраг попал в заявку на участие в Чемпионате Мира в Франции. На турнире он принял участие в поединках против сборных Ирана и Югославии.

За сборную Преки сыграл 28 матчей и забил 3 гола.

Достижения

Командные 
«Црвена Звезда»
 Чемпион Югославии: 1983/84
 Обладатель Кубка Югославии: 1984/85
«Канзас-Сити Уизардз»
 Обладатель Кубка MLS: 2000
 Обладатель MLS Supporters’ Shield: 2000
 Обладатель Кубка Ламара Ханта: 2004
«Майами Фьюжн»
 Обладатель MLS Supporters’ Shield: 2001
Сборная США
 Финалист Золотого кубка КОНКАКАФ: 1998

Личные 
 Самый ценный игрок Major Indoor Soccer League: 1989
 Самый ценный игрок MLS (2): 1997, 2003

Тренерские 
«Торонто»
 Чемпион Канады: 2010

Примечания

Ссылки 
 Preki profile at United States National Soccer Players
 MISL stats 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Майами Фьюжн»
Футбольные тренеры США
Тренеры ФК «Чивас США»
Тренеры ФК «Торонто»
Тренеры ФК «Сакраменто Рипаблик»